Роберт IV де Ла Марк (1512—1556) — маршал Франции, 1-й герцог де Буйон.
 Робер IV, сеньор де Сабле (? — 1193) — великий магистр ордена тамплиеров (1191—1193).